Osoby o tym nazwisku:
 Nikołaj Kostiuczenko – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa
 Serhij Kostiuczenko – radziecki i ukraiński polityk
 Władimir Kostiuczenko – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa